Андрей Сизов:
 Сизов, Андрей Анатольевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист с мячом.
 Сизов, Андрей Николаевич (1907—1978) — советский артист, краевед, писатель и экскурсовод.